Джонсон, Рик ():
  (род. 1961) — американский актёр и режиссёр, бывший защитник CFL и USFL.
 Джонсон, Рик (род. 1980) — американский музыкант и басист, участник группы Mustard Plug.
  (род. ?) — канадский политик, член парламента от Либеральной партии Онтарио от партии Халибертон—Каварта Лейкс—Брок.
 См. также 
  (род. 1964) — американский мотокросс, NASCAR и гонщик по бездорожью.